Ке́ннет Ри́фбьерг Хе́ртсдаль (, ) — датский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Дании участник и призёр чемпионатов  и . Пятикратный , .

В качестве тренера мужской сборной Дании участник  (заняли десятое место).

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2019), бронза (2014).
 : золото (1999).
 : золото (1994).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 
 Kenneth Rifbjerg Hertsdahl - Roller i dansk erhvervsliv
 Kenneth Rifbjerg Hertsdahl | TV 2 Lorry
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Чемпионы Дании по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Дании